Меріон Тінслі (англ. Marion Tinsley; нар. 3 лютого 1927(19270203) — пом. 3 квітня 1995)  — видатний американський шашкіст, Чемпіон світу з шашок в 1955–1958 рр.
 Тінслі Рендольф Гаррісон (англ. Tinsley Randolph Harrison; 18 березня 1900 — 4 серпня 1978)  — PhD в медицині, американський лікар та науковець, редактор.
 3087 Беатріс Тінслі (3087 Beatrice Tinsley) — астероїд головного поясу, відкритий 30 серпня 1981 року.
 Майкл Тінслі (англ. Michael Tinsley, 21 квітня 1984) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст. 
 Джамал Тінслі (англ. Jamaal Tinsley, нар. 28 лютого 1978, Бруклін) — американський професіональний баскетболіст.
 Беатріс Тінслі, Беатріс Мюріел Хілл Тінслі (, 27 січня 1941 - 23 березня 1981) - новозеландський астроном і космолог.